Bugi steht für:
 Bugi (Lidzbark Warmiński) (deutsch: Bogen), Ortsteil von Lidzbark Warmiński (Landgemeinde) (deutsch: Heilsberg), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Saint Bugi (Bugi ab Gwynlliw Filwr, Hywgi, Bywgi oder Beugi), walisischer christlicher Heiliger des 6. Jahrhunderts
 Lontara (ISO-15924-Code), Schrift für die buginesische Sprache

Siehe auch:
 Boogie-Woogie

Abkürzung